Inovacija temeljene na podatcima
Istarski demokratski sabor
kratica za diodio jezik